Luis José de Habsburgo y Lorena (*Florencia, Italia; 13 de diciembre de 1784  - Viena, 1854), con el nombre de  Archiduque Ludwig Joseph, fue el decimoprimer hijo del Emperador Leopoldo II de Austria y de María Luisa de Borbón Infanta de España hija de Carlos III de España

En compañía de su hermano, el Archiduque Juan de Habsburgo-Lorena, estudió en Inglaterra, Ingeniería de Equipos Industriales, y trató de introducir las innovaciones de sus conocimientos en el área de Industrialización también en Austria.

Entró en el Ejército Imperial de Austria a temprana edad y pronto se ganó la categoría de Feldmarschal-TLeutnant. En 1809, fue nombrado comandante de la V Armeekorps. En esta capacidad, que luchó en las batallas de Abensberg, Landshut y Ebersberg en abril y mayo, tras lo cual renunció a su mando.
En 1848 por sus propios méritos fue promovido como miembro honorarios de la Academia de Ciencias.

Políticamente Ludwig era un representante del absolutismo y fue miembro de la "conferencia de estado", organismo que dirigía el real gobierno del Emperador Fernando que se encontraba enfermo.

La revolución en 1848, terminó su carrera política y se retiró a la vida privada.

Falleció a los 80 años de edad en Viena, Austria, el 21 de diciembre de 1854.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 
 Su Alteza Imperial y Real el Archiduque Luis de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Órdenes

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.

Otros 
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevsky. ()
 Caballero de la Orden del Águila Blanca. ( Reino de Polonia)
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana. ()
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero de primera clase de la Orden del Águila Roja. ()
 Caballero de la Orden de San Huberto. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de Luis. ( Gran Ducado de Hesse y del Rin)

Cargos

Militares 
 Éjercito Imperial y Real
 Feldzeugmeister (General de división)
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de infantería n.º8.
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de Artillería de campo n.º2.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Biografía de los Archiduques de Austria
Ludwig Joseph Anton Johann Erzherzog von Österreich

Luis
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden de San Huberto
Miembros honorarios del Instituto véneto de ciencias, letras y artes
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Socios honorarios de la Academia de Bellas Artes de Brera
Miembros honorarios del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Grandes cruces de la Orden de Luis
Miembros honorarios de la Imperial y Real Academia de Ciencias de Viena

Nacidos en Florencia
Fallecidos en Viena
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico